Märkäjärvi kan syfta på följande sjöar i Finland:

 Märkäjärvi (sjö i Birkaland)
 Märkäjärvi (sjö i Lappland)